Monte-Carlo Masters (sponzor Rolex) je muški teniski turnir koji se održava svake godine u Roquebrune-Cap-Martinu, u Francuskoj.

Turnir je dio ATP Masters 1000 serije i igra se na zemljanoj podlozi. Od 2011. godine održava se u razdoblju od travnja do svibnja.

Teniski turnir u Monte Carlu prvi put je održan davne 1897. godine. Između 1970. i 1989. turnir je pripadao Grand Prix Tennis Championship seriji vrhunskih događaja, prije nego što je s osnutkom ATP-a postao turnir iz kategorije ATP World Tour Masters 1000.

Počevši od 2009., Monte Carlo je postao jedini turnir iz ATP World Tour Masters 1000 serije na kojem najbolji igrači nemaju obvezu sudjelovanja. Međutim većina najboljih svjetskih igrača i dalje redovno igra na turniru.

Rafael Nadal osvojio je naslov 7 puta uzastopno u razdoblju između 2005. i 2011., čime je postao jedini igrač u otvorenoj eri koji je osvojio 7 uzastopnih naslova na istom turniru.

Rekordi

najviše naslova:  Rafael Nadal (8 naslova)najviše uzastopnih naslova''':  Rafael Nadal (8, 2005. – 2012.)

Statistika turnira

Vanjske poveznice
 Službena stranica
 Profil turnira na ATP-u 

Međunarodna teniska natjecanja
Međunarodna športska natjecanja u Monaku